Konstantin Siergiejewicz Bublikow (ros. Константин Сергеевич Бубликов; ur. 14 września 1987 r.) – rosyjski kulturysta.

Życiorys 
Syn Siergieja Bublikowa. Ma siostrę, Aleksandrę.

W 2007 roku podczas Mistrzostw Rosji w kulturystyce federacji FBFR (ФБФР) wywalczył złoty medal w kategorii juniorów. W 2012 brał udział w zawodach Arnold Amateur Europe, organizowanych przed Międzynarodową Federację Kulturystyki i Fitnessu (IFBB). W trakcie Mistrzostw Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego (2015) zdobył srebro w kategorii mężczyzn o masie ciała do 90 kilogramów.

Żonaty, mieszka w Petersburgu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Konstantina Bublikowa w bazie MuscleMemory.ru 

Rosyjscy kulturyści
Urodzeni w 1987